Het seizoen 1968/69 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 8 september 1968 en eindigde op 15 mei 1969. KRC Mechelen won in Derde Klasse A, KSV Sottegem won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Mechelen (rechtstreeks)
 RRC Tirlemont (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KSC Menen (kampioen 4A)
 KSC Maccabi Antwerp (kampioen 4B)
 RCS La Forestoise (kampioen 4C)
 Witgoor Sport Dessel (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen (kampioen 3A)
 KSV Sottegem (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Wezel Sport (rechtstreeks uit 3A)
 K. Olympia SC Wijgmaal (rechtstreeks uit 3A)
 RES Jamboise (rechtstreeks uit 3B)
 RRC Gent (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Noot: KACV Brasschaat en KFC Wezel Sport eindigden op een gedeelde voorlaatste plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie in Derde Klasse bleef. KACV Brasschaat won deze wedstrijd met 1-2.

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KRC Mechelen en KSV Sottegem, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3